Алі́єв — прізвище арабсько-тюркського походження. Жіноча форма — Алієва. Походить від мусульманського імені Алі. Поширене серед народів центральної Азії.

Відомі носії 

 Алієв Айдер Енверович (нар. 1951) — кримськотатарський скульптор
 Алієв Алі Вейсович (* 1950) — російський радянський науковець
 Гасан Алірза огли Алієв (1907—1993) — азербайджанський учений, академік АН Азербайджанської РСР, старший брат Президента Азербайджану Гейдара Алієва
 Алієв Ашраф (1986) — азербайджанський борець вільного стилю, чемпіон світу
 Алієв Гаджі Азер огли (1991) — азербайджанський борець вільного стилю.
 Алієв Газрет Агайович (1922—1981) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу (1943).
 Гасан Гасан огли Алієв (1989) — азербайджанський борець вільного стилю, чемпіон світу
 Алієв Гейдар (1923 — †2003) — колишній президент Азербайджану (1993–2003), батько Ільхама Алієва
 Алієв Ельчин (1990) — азербайджанський борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон Європи
 Алієв Ельчин Бахтияр огли (* 1987) — доктор технічних наук, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України.
 Алієв Іграмотдін Cєражутдінович — завідувач кафедри Донбаської державної машинобудівної академії, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 Алієв Ільхам (нар. 1961) — президент Азербайджану
 Алієв Іолчу Афі-Огли (1964—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алієв Мастан Астан огли (1918—1945) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Алієв Нуралі Рахатович (нар. 1985) — відомий казахстанський бізнесмен, економіст, старший онук першого президента Казахстану Нурсултана Абишевича Назарбаєва.
 Алієв Олександр Мамедович (1922—1984) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу (1944).
 Алієв Олександр Олександрович (. 1985) — український футболіст, півзахисник, гравець київського «Динамо»
 Алієв Рауф (* 1989) — азербайджанський футболіст, нападник.
 Алієв (Шораз) Рахат Мухтарович (1962—2015) — казахстанський політик, бізнесмен і дипломат.
 Алієв Саїд Давидович (1917—1991) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1943).
 Алієв Сейхан Фамалович (* 1991) — український футболіст, півзахисник і нападник.
 Тайфур Алієв (1997) — азербайджанський боксер, призер Європейських ігор 2015.
 Алієв Умар Баблашович (1911 — †1973) — карачаївський поет.
 Алієв Шамсулла Фейзулла огли (1915—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Алієв Яшар Азер огли (1989) — азербайджанський борець вільного стилю.
 Алієв Яшар Теймур огли (1955) — азербайджанський дипломат. Постійний представник в ООН.
 Алієв Яшар Тофік огли (1948) — азербайджанський дипломат. Доктор медичних наук, професор.

Алієва 
 Алієва Діляра Алекпер-кизи (1929—1991) — азербайджанський і радянський літературознавець, перекладач, нізамізнавець і картвелолог, доктор філологічних наук, член Спілки письменників Азербайджану, Заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР, депутат Верховної Ради Азербайджанської РСР.
 Дінара Алієва ( 1980) — азербайджанська оперна співачка
 Лейла Алієва ( 1984) — азербайджанська громадська діячка, головний редактор журналу «Баку», віце-президент Фонду Гейдара Алієва і голова Представництва Фонду в Росії. Старша дочка Президента Азербайджану Ільхама Алієва.
 Мехрібан Алієва ( 1964) — азербайджанський державний, політичний і громадський діяч.
 Алієва Сабіра Аллахверді-кизи ( 1995) — азербайджанська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Європи.
 Алієва Сакіна Аббас-кизи (1925—2010) — азербайджанська радянська господарська, державна і політична діячка.
 Алієва Сакіна Алі-кизи (1910—1950) — радянський азербайджанський виноградар, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Алі

Примітки